Stellospora är ett släkte av svampar. Stellospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stellospora